

Підбірна — річка в Пермському краї, права притока Великої Усолки
 Підбірна — присілок, Білозерський район, Курганська область

Підбірна — озеро, Осокорківські озера, Київська область

Див. також 
 Підбірна вулиця (Київ)